

Villes 
  : Toca, municipalité du département de Boyacá.

Biologie 
 Toca est un genre d'araignées.

Autres 
 TOCA : série de jeux vidéo de course.
 TOCA : organisateur du championnat britannique des voitures de tourisme et de nombreuses compétitions automobiles au Royaume-Uni.